Figueira de Castelo Rodrigo (gemeente), gemeente in Portugal
 Figueira de Castelo Rodrigo (freguesia), freguesia in Portugal